Вісім кораблів Королівського військово-морського флоту Нідерландів отримали назву «Де Зейве Провіціє» на честь початкових семи провінцій Нідерландів, які утворили Утрехтський союз і підписали Акт урочисте про зречення (фактично декларацію незалежності): 

 De Zeven Provinciën (1643) - лінійний корабель Адміралтейства Амстердама. 
 De Zeven Provinciën (1665) - лінійний корабель (1665–1694) Адміралтейства Ротердама, флагман адмірала де Рюйтера. 
 De Zeven Provinciën (1694) -  лінійний корабель Адміралтейства Ротердама
 De Zeven Provinciën (1782) - лінійний корабель Нордерквартірського Адміралтейства (Західної Фрисландії).
 De Zeven Provinciën (1909) –  броненосець берегової оборони на службі з 1910 по 1942 р. 
 De Zeven Provinciën (C802) - головний корабель однойменного типу легких крейсерів.   
 De Zeven Provinciën (F802) (2002– ) - головний корабель однойменного типу фрегатів.

Примітки 
Назви військових кораблів Нідерландів

Багатозначні терміни: кораблі